La denominación Comarca de Las Villas puede hacer referencia a:

Las Villas (Jaén), una comarca española de la provincia de Jaén, en Andalucía.
Las Villas (Salamanca), una comarca española de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.